Saint Celse désigne plusieurs saints chrétiens :

 Celse de Milan (), disciple de saint Nazaire ; fêté le 28 juillet.
 Celse de Rome (?), autre martyr, avec Clément ; fêtés localement le 21 novembre.

Références